Трете́ський:

 Третеський Іустин Іванович (1821—1895) — військовий інжерер.
 Третеський Микола Володимирович (1891—1981) — професор.